Il Barone Rosso (The Red Baron) – film del 1971 diretto da Roger Corman
The Red Baron – film del 2008 scritto e diretto da Nikolai Müllerschön

Pagine correlate 
 Red Baron